Jelenka – schronisko górskie w Czechach, w Karkonoszach
 Jelenka – szczyt w Czechach, w Wysokim Jesioniku
 Jelenka – struga w Polsce i Białorusi, prawy dopływ Narewki

Zobacz też 
 Jelonka